Cichocki ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Cichocki, polnischer Schachspieler
 Chris Cichocki, US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Feliks Cichocki (1861–1921), polnischer Porträt- und Genremaler
 Jacek Cichocki (* 1971), polnischer Soziologe, Politologe und Politiker
 Janusz Cichocki (* 1955), polnischer Schauspieler
 Michał Cichocki (1770–1828), polnischer General